Sheena Is a Punk Rocker/I Don't Care – singolo dei Ramones del 1977
 I Don't Care – brano di Elton John del 1978
 I Don't Care – singolo di Angela Via del 2000, reinterpretato da Delta Goodrem nel 2001
 I Don't Care – singolo di Ricky Martin del 2005
 I Don't Care – singolo dei Fall Out Boy del 2008
 I Don't Care – singolo delle 2NE1 del 2009
 I Don't Care – singolo di Cheryl del 2014
 I Don't Care – singolo degli Apocalyptica del 2009
I Don't Care – ritornello del singolo I Love It delle Icona Pop del 2012
 I Don't Care – singolo di Ed Sheeran e Justin Bieber del 2019